

Geografia 
 Barreiro – comune portoghese, nel distretto di Setúbal. 
 Novo Barreiro – comune del Brasile nello Stato del Rio Grande do Sul
 Porto Barreiro – comune del Brasile nello Stato del Paraná

Persone 
 Jonathan Barreiro (n. 1997) – cestista spagnolo
 Leandro Barreiro (n. 2000) – calciatore lussemburghese, di origini angolane
 Manuel Barreiro Bustelo (n. 1986) –  calciatore spagnolo, di ruolo attaccante
 Miguel Barreiro (1789-1848) – politico uruguaiano 
 Ricardo Barreiro (1949-1999) – fumettista argentino

Pagine correlate 
 Barreiros